

Biologia
 Pesce lucerna – nome comune dell'Uranoscopus scaber
 Trigla lucerna – nome comune del Chelidonichthys lucernus

Geografia

Honduras
 Lucerna – comune del dipartimento di Octopeque

Svizzera
 Lucerna – città della Svizzera
 Canton Lucerna – cantone della Svizzera
 Distretto di Lucerna – distretto del Canton Lucerna

Altro
 Lucerna – tipo di lampada a olio
 Lucerna – cappello con pennacchio dei Carabinieri
 1935 Lucerna – asteroide della fascia principale 
 Mario Lucerna – artista italiano
 FC Lucerna – squadra di calcio di Lucerna
 Lucerna  – racconto di Lev Tolstoj del 1857
 Lucerna – film del 1925 diretto da Karel Lamač
 Lucerna – film del 1938 diretto da Karel Lamac

Pagine correlate
Lucerne